Václav Havel se poate referi la:
Václav Havel, scriitor, și disident ceh, fost președinte al Cehoslovaciei.
Václav Havel, canoist ceh.

Dezambiguizare